Рафтинг је спорт који се састоји у такмичењу тимова у професионалним такмичарским чамцима са 4 до 6 чланова, а такмичи се у 3 дисциплине: слалому, спринту и спусту. Практикује се на рекама 3. класе (према међународној класификацији).Чамци ("гумењаци" или "рафт") за рафтинг направљени су од изузетно отпорне вишеслојне гуме те имају више одвојених зрачних комора. Дужина чамца је између 3 и 6 метара. У већини случајева чамац има и кормилара ("скипера"), који сједи на крми чамца и кормилом или, чешће, веслом, управља и наводи чамац кроз ријечне брзаке. Сваки путник у чамцу ("рафтер") опремљен је веслом, заштитним плутајућим прслуком и кацигом. Прецизна упутства дају се почетницима, обично туристима, којих се ови морају стриктно придржавати током рафтинга.

Подјела рафтинга 
Рафтинг је подијељен у шест група ("класа") према тежини. То су: 

 Класа 1: Обично се ради о мирној ријеци са спорим током.
 Класа 2: Понеки брзак или камен, но још увијек нимало опасан рафтинг.
 Класа 3: Брзаци, мали таласи, мањи водопади, но без значајнијих опасности. Туристички рафтинг обично спада у ову класу.
 Класа 4: Брзаци, већи таласи, стијене, већи водопади или падови, потребна концентрација и већа брзина реаговања. Само за искусне рафтере.
 Класа 5: Брзаци, велики таласи, стијене, опасне хриди, велики водопади или падови, потребно изузетно прецизно и концентрисано управљање. Крајња класа такмичарског рафтинга.
 Класа 6: Брзаци, огромни таласи, велике и изузетно опасне стијене и хриди, бројне замке и падови, потребно мајсторско управљање рафтом без права на грешку. Ова класа је изузетно опасна по живот рафтера и често завршава несретним случајевима.

Рафтинг у Србији 
У Србији су најпознатији рафтинзи на ријекама Тара..

Референце 

 "Basic Paddle Selection". Rafting Magazine (jezik: engleski). Pristupljeno 2019-11-26.

Спољашње везе 

Међународна рафтинг редерација

Спортови